L’Héritage du mal est le quatorzième tome de la série de bande dessinée Les Légendaires. Cet album, écrit et dessiné par Patrick Sobral, est sorti le ''.

Synopsis 

Les Légendaires ont une nouvelle à surmonter : Ténébris les quitte pour succéder au trône d’Orchidia. Est-ce la fin des Légendaires ? Razzia, Gryf et Shimy mènent l’enquête. Leurs recherches les conduiront vers l’homme responsable de tous leurs malheurs, le professeur Vangelis, ami et médecin de la famille royale, et précepteur de Jadina lorsque celle-ci était une (vraie) enfant. Il est aussi celui qui a créé Jadina à partir des notes de Darkhell qui a conçu Ténébris de la même façon. C'est la reine Adeyrid qui le révèle dans le tome 13, révélant donc aussi sa maternité pour Ténébris.

Adeyrid était atteinte de la maladie de Leerdamer, retardable mais malheureusement incurable. Vangelis, qui était fou amoureux de sa reine, eut le cœur brisé lorsqu'il constata sa mort prochaine. En travaillant avec Darkhell sur la première grossesse d'Adeyrid, il avait pu voir à quel point la magie était supérieure à la médecine. Il se rendit à Casthell, l'ancienne demeure de Darkhell, et déroba beaucoup d'expériences inachevées. C'est ainsi qu'il découvrit un parasite, qui se nomma plus tard Abyss, qu'il délivra de son bocal de verre. Le malheureux n'a pas vu la mort venir: le parasite le tua aussitôt et établit demeure dans son corps. Lorsque Jadina proposa qu'ils aillent chercher l'émeraudia pour guérir sa mère, Abyss infecta Ténébris avec un parasite semblable et drogua les Légendaires avec son eau réale (censée être une lotion pour voir dans le noir) Mais Kasino, Baraka et Bakara, le cousin de Jadina et ses gardes du corps Marakas les suivirent car Kasino voulait tuer Jadina et Ténébris pour succéder au trône. Abyss "chargea" Ténébris de tuer Kasino, mais c'est Jadina qu'ils virent à sa place. Lorsqu'ils découvrirent l'imposture de Jadina et qu'ils remontèrent à la surface, Ténébris monta sur le trône et nomma "Vangelis" grand conseiller. Car Abyss considérait Ténébris comme sa sœur, du fait qu'ils aient le même créateur. Par amour pour elle, il la fit donc monter sur le trône d'Orchidia, mais son but était de poursuivre l'œuvre de son géniteur: conquérir Alysia. Shimy, Gryf et Razzia découvrir son imposture le jour où Razzia et Amy délivrèrent Ténébris du joug du parasite; ils étaient en train de le combattre lorsque l'arbre de Gaméra arriva, elle tua Abyss et raconta: comment elle avait découvert la mort de la première Jadina dans son sanctuaire lorsque celle-ci était descendue dans les mines chercher le moyen de vaincre Anathos, comment elle avait recréé une nouvelle Jadina à partir du sang et de la mémoire de la première, enfin comment la nouvelle Jadina était partie de son plein gré pour affronter Anathos. Gaméra détruisit le poison qu'Abyss avait inoculé à Adeyrid lors de leur expédition dans les mines et la guérit de la maladie du Leerdamer. Ils s'en furent mais Jadina était en colère contre sa mère car dans les Légendaires origines: Danaël, ses parents l'avaient fiancée au prince Halan de Sabledoray.

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 2011
Album des Légendaires